Ljubljanica est un toponyme qui peut désigner :
 Ljubljanica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Martinska Ves, comitat de Sisak-Moslavina ;
 la Ljubljanica, une rivière de Slovénie.